Пасхальный костёр — костёр, который разводили в пасхальную ночь. Обычай, существовавший в Российской империи и других европейских странах. Пасхальные костры разводили около храмов, на кладбищах, на дорогах.

Народные обычаи 

В России ещё в конце XIX века в пасхальную ночь по всей империи около православных храмов зажигались костры, а в сёлах на севере костры возжигались на вершинах холмов. Костры считались очистительными. В Германии в ночь на первый день праздника в XIX веке зажигали на горах и холмах большие костры ( «Пасхальный костёр»), складывая их из дров, дёрна и соломы; прикрепляли дегтярную бочку, обвитую соломой, к еловому дереву и, зажигая её ночью, плясали вокруг огня, а когда пламя погаснет — собирали головни и уголья и разносили по домам. Поляки с помощью живого огня огня разжигали большой сельский костёр в Страстную субботу, пламя его освящали, и люди уносили домой тлеющие головни. Чехи называли такой огонь «ведьмин костёр», «огни Громадных», «Грмачи» (). Существовало ещё обыкновение зажигать ночью деревянные стрелы, обмазанные смолой, и метать их вверх — так, чтобы пущенная стрела описывала в воздухе огненную дугу. У сербов аналогичные обряды совершались на Благовещенье (Ранило).

Для западных славян общим являлся обычай жечь костёр на Страстной неделе (со среды до субботы) около церквей; огонь для костра часто добывали трением; в костёр подкладывали деревянные крестики, кусочки дерева, ветки, оставшиеся от Вербного воскресенья, куски древесного гриба, колышки и т. п.; священники освящали этот огонь, а прихожане разносили его по домам и разжигали у себя в домах «новый» огонь (ср. ), предварительно затушив в печах старый. Костёр жгли и в пасхальную ночь, и в ночь на пасхальный понедельник; вокруг них собирались, веселились, коротая ночи, трапезничали, стреляли и др. Преимущественно на юге Польши, в Великопольше, в Словакии, у мораван и на востоке Чехии костры, возжигаемые на Страстной неделе, связывались с Иудой, ср. , , в. — «чучело Иуды и костер, в котором его сжигали». В Силезии костёр и факелы зажигали на Страстной неделе в связи с ритуальным сожжением Жура.

Пасхальные костры отличались от других календарных по материалу (сюда сносили старые кресты и вещи, украденные у евреев), а также по семантике: их разжигали, чтобы «побужать» или «поднять» Христа, «обогреть» апостолов, дежуривших около убитого Христа; чтобы при свете огня увидеть Господа и попросить его о помощи; заслужить отпущение грехов.

См. также 

 Пасха в славянской традиции
 Купальский костёр
 Греть покойников — рождественский костёр у русских
 Бадняк — рождественский костёр у южных славян
 Погребальный костёр
 Живой огонь
 Пасхал
 Благодатный огонь

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Велик день
Обряды и ритуалы
Огонь в культуре и искусстве
Культ предков
Костры